

Patronyme 

 Jacobus Sylvius, nom latin de Jacques Dubois (1478-1555), médecin et anatomiste français ;
 Balthazar Sylvius, nom latin de Balthazar van den Bos (ou Bosch) (1518-?), graveur ;
 François Sylvius, dit Sylvius, nom latin de Du Bois (1581-1649), théologien français ;
 Franciscus Sylvius, nom latin de Franciscus de le Boë (1614-1672), médecin, anatomiste, chimiste et physiologiste néerlandais ;
 Johan Sylvius (1620-?), artiste suédois ;
 Anne Sylvius (1910-), écrivain belge.

Pseudonyme 

 Jehan Sylvius, de son vrai nom Ernest Gengenbach (1903-1979), un homme d'église, écrivain et poète français ;
 Sylvius, de son vrai nom François Du Bois (1581-1649), théologien français.

Saint 
 Saint Sylvius, évêque de Toulouse au

Æneas Sylvius 
 Æneas Sylvius, nom latin d'Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), connu sous le nom de , pape de l'Église catholique

Voir aussi 
 , un genre de mouches